Екатерина Фёдоровна Глушик  (род. 1962, Ижевск) — писатель, публицист.

Биография 
Родилась в Ижевске, закончила филологический факультет Удмуртского государственного университета. Работала проводником поездов дальнего следования, учителем русского языка и литературы в школах родного города и в Группе советских войск в Германии, референтом, переводчиком, журналистом. Живёт в Москве.

Большое влияние на творчество Глушик оказали Александр Проханов и Юрий Поляков. Первая книга рассказов «Простые разговоры», вышла под псевдонимом – Екатерина Симина, и была посвящена матери. Читательским успехом пользовались книги интервью «Беседы о Сталине» и «Что сделать?». Выступая под псевдонимом «Анна Серафимова», Глушик выпустила книгу сатирических эссе «Жили-были».

Помимо прозы Глушик пишет литературную критику. Она написала о творчестве Александра Проханова, Владимира Бушина, Юрия Бондарева, Сергея Капицы, Юрия Болдырева, Лидии Сычевой и др.

Глушик – сотрудник газеты «Завтра», она автор «Литературной газеты», «Литературной России», «Московского литератора», журналов «Молоко», «Полдень», «Наследник», «Московский вестник», «Российский колокол», «Луч», «Проза», «Странник» и др. Как публицист выступает во многих СМИ -  журналах ВВП, «РФ сегодня», газетах «Правда», «Союзное вече», на сайтах «Хронос», «Славянство», «Русская линия» и др. Она также является редактором книг «Непобежденный» (о Слободане Милошевиче) и др. Рассказы Глушик вошли в антологии «Наше время», «Московский год», «Эта гиблая жизнь» и др.

Сочинения 
 «Простые разговоры». Рассказы. Издательство «Палея-Мишин», Москва. 2003.
 «Своим чередом». Рассказы. Москва. 2006.
 «Беседы о Сталине». (В соавторстве с Артемом Сергеевым). Москва, «Крымский мост-9Д». 2006.
  «Что сделать? Беседы о русском развитии». Москва, Форум, 2009. – 256 с.: ил.
 «Белорусские мотивы». Москва, «У Никитских ворот», 2010.
 «Жили-были». Москва, «У Никитских ворот», 2010.
 «Про чтение». Москва, «У Никитских ворот», 2010.
 "Как жил, работал и воспитывал детей И. В. Сталин. Свидетельства очевидца".(В соавторстве с Артемом Сергеевым. Москва, Крымский мост-9Д, НТЦ "Форум", 2011.

Достижения 
 Дипломант Международного конкурса имени А.Н.Толстого.
 Лауреат премии «Лучшая книга года» за 2006 год.
 Лауреат премии «Эврика».

Рецензии 
 Наталья Алексютина. Книга надежды. 
 Александр Проханов. Своим чередом. 
 Лидия Сычева. О «Большой книге», левом искусстве и народном признании

Примечания 
.

Ссылки 
 Биография на сайте Международного конкурса им. А. Толстого
 Рассказ в журнале "Север" 
Публикация в журнале "Великоросс" 
 Екатерина Глушик. Герои своего времени. 
 Рассказы в журнале "Странник" 
 Екатерина Глушик на видео. 
 Интервью газете «Литературная Россия»
 Интервью сайту «Славянство» 
 Екатерина Глушик о творчестве Александра Проханова
 Рассказ Екатерины Глушик в журнале «Наследник» 

Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Писатели России XXI века
Русские писатели XXI века
Журналисты России
Родившиеся в Ижевске